Sezon 2012 w ADAC GT Masters – szósta edycja serii wyścigowej ADAC GT Masters. Sezon rozpoczął się 30 marca na Motorsport Arena Oschersleben, a zakończył się 30 września na Nürburgringu, po rozegraniu 16 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ADAC GT Masters

2012
2012 w sportach motorowych
2012 w Niemczech
2012 w Holandii
2012 w Austrii